Лавровая улица — название улиц в ряде населённых пунктов бывшего СССР.

Беларусь 
 Лавровая улица — улица в Бресте.

Россия 
 Лавровая улица — улица в Волгограде.
 Лавровая улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Лавровая улица — улица в Сочи.

Украина 
 Лавровая улица — улица в Донецке.

См. также 
 Лавровый переулок — улица в Ялте.
 Лаврская улица
 Лаврский переулок
 Лаврский проезд
 улица Лаврова